Lueken ist der Familienname folgender Personen:

 Anaïs Lueken (* 1983), deutsch-dänische Musicaldarstellerin
 Bernd Lueken (1908–1978), deutscher Physiologe
 Emil Lueken (1879–1961), deutscher Jurist und Politiker
 Heiko Lueken (1942–2016), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Verena Lueken (* 1955), deutsche Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Lüken